Niemcy:
 Nentershausen – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Rotenburg
 Nentershausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald